Подборовье-3 — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 12 км к востоку от Пскова и в 10 км к югу от деревни Торошино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района